Alessandro Cecchi (né en 1949), historien italien de l'art ;
 Alessandro Cecchi Paone (1961-), journaliste, animateur de la télévision et homme politique italien ;
 Carlo Cecchi (1939-), un acteur italien ;
 Dario Cecchi (1918-1992), costumier, décorateur, peintre et écrivain italien, fils de l'écrivain Emilio Cecchi ;
 Emilio Cecchi (1884-1966), un écrivain et critique italien ;
 Ezio Cecchi (1913-1984), un coureur cycliste italien ;
 Filippo Cecchi (1822-1887), un physicien italien ;
 Giovanni Battista Cecchi (c. 1748/1749-après 1815), graveur
 Giovanni Maria Cecchi (1518-1587), un poète comique italien ;
 Leonardo Cecchi (1998-), acteur italien ;
 Suso Cecchi D'Amico (1914-2010), scénariste italienne, fille d'Emilio Cecchi.